Georg Steinhauser ist der Name folgender Personen:

* Georg Steinhauser (Radioökologe) (* 1979), österreichischer Radioökologe
 Georg Steinhauser (Radsportler) (* 2001), deutscher Radrennfahrer